Tóth Adrienn (1976) labdarúgó (kapus)
 Tóth Adrienn (1981) válogatott labdarúgó
 Tóth Adrienn (1990) öttusázó, ifjúsági világbajnok
 Tóth Adrienn (?) operaénekes
 Tóth Adrien (1965) modell, manöken